Een kaper of vrijbuiter, iemand die op buit vaart, zie kaapvaart
 Een profiteur, iemand die wil meegenieten zonder te betalen, zie vrijbuitersprobleem
 Vrijbuiter (zeilboot), een type zeilboot
 Vrijbuiter (blad), een ecologisch conservatief tijdschrift
 Vrijbuiter (jenever), een merk jenever van Gall & Gall
 Vrijbuiter (winkel), een Nederlandse kampeerwinkelketen van Navitas